Denne liste over fredede fortidsminder i Lemvig Kommune viser alle fredede fortidsminder i Lemvig Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Lemvig Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Lemvig Kommune
Lemvig Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments